Moen kan syfta på följande platser:

Mikronesiens federerade stater 

 Weno Town, delstatshuvudstad, Chuuk, Weno-Choniro Municipality, 
 Weno Island, ö, Chuuk, Weno-Choniro Municipality,

Norge 

 Moen (kommunhuvudort), Troms fylke, Målselv,

Sverige 

 Moen, sjö, Jämtlands län, 

Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar